Белоно́жкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Белоножкин, Александр Иванович (1864 — не ранее 1931) — русский инженер, директор Путиловского завода.
 Белоножкин, Анатолий Иванович (1947—2020) — советский хоккеист.
 Белоножкин, Пётр Никифорович (1912—1966) — Герой Социалистического Труда, бригадир слесарей Ашхабадского стекольного комбината имени .